Ioan Manu se poate referi la

 Ioan Manu (1803 1874), boier, demnitar și politician român
 Centrul Cultural "Ion Manu", centru cultural din București, care a fost denumit în onoarea politicianului

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane